Preis der Nationen bezeichnet

 die Nationenpreise im Pferdesport, im Speziellen die Turnierserien Nations Cup (Springreiten), Nations Cup (Dressurreiten) und Nations Cup (Vielseitigkeitsreiten)
 eine Radsportveranstaltung in Frankreich, siehe Grand Prix des Nations
 Weltmeisterschaftsläufe für Motorräder, siehe Großer Preis der Nationen (Motorrad)
 verschiedene Automobilsportveranstaltungen, darunter ein Formel-1-Rennen ohne Weltmeisterschaftsstatus in Genf, siehe Grand Prix des Nations (Motorsport) und ein Formel-5000-Rennen in Hockenheim (1969)
 die Meisterschaftsläufe der A1GP-Formelserie in der Saison 2005/2006
 einen Alternativtitel des Films Das Mädchen Marion

Siehe auch:
 Nations Cup